У́лица Геро́ев Севасто́поля — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Улица Героев Севастополя — улица в Киеве
 Улица Героев Севастополя — улица в Севастополе

См. также 

 Улица Героев